Medea steht für:

 Medea, Frauengestalt der griechischen Mythologie
 Medea (Vorname) – siehe dort zu Namensträgerinnen

 Medea (Anselm Feuerbach), Gemälde (1870)

 Mittelmeertief Medea, Unwetter (2014)
 Medea Dome, Eisdom im Grahamland, Antarktika
 (212) Medea, Asteroid des Hauptgürtels

Bühnenwerke:
 Médée (Cherubini), Oper in 3 Akten von Luigi Cherubini
 Medea (Euripides) (Uraufführung 431 v. Chr.), Tragödie von Euripides
 Medea (Lucius Accius) (um 100 v. Chr.), Tragödie von Lucius Accius
 Medea (Ovid) (um 13–6 v. Chr.), Tragödie von Ovid
 Medea (Seneca) (1. Jh.), Tragödie von Seneca
 Medea (Jahnn), Tragödie von Hans Henny Jahnn
 Medea (Wasserstein), Drama von Wendy Wasserstein
 Medea, 3. Teil des Dramas Das goldene Vlies von Franz Grillparzer, siehe Das goldene Vlies #3. Teil – Medea
 Medea in Corinto, Oper von Johann Simon Mayr
 Medea (Reimann), Oper von Aribert Reimann
 Medea (Börtz), Oper von Daniel Börtz
 Medea (Flamenco), Ballett von José Granero und Miguel Narros zu Musik von Manolo Sanlúcar für das Ballet Nacional de España
 Medea (Ballett), Ballett von John Neumeier

Filme:
 Medea (1962), Fernsehfilm von Leopold Lindtberg
 Medea (1963), Fernsehfilm von Keve Hjelm
 Medea (1965), Fernsehfilm von Alex Minotis
 Medea (1969), Film von Pier Paolo Pasolini
 Medea (1979), Fernsehfilm von Gogi Aleksidze und Elguja Jgenti
 Medea (1982), Fernsehfilm von Frans Zwartjes
 Medea (1983, Cullingham), Fernsehfilm von Mark Cullingham
 Medea (1983, Løkkeberg), Fernsehfilm von Pål Løkkeberg
 Medea (1988), Film von Lars von Trier
 Medea (1989, Pavón), Fernsehfilm von José Pavón
 Medea (1989, Sherman), Fernsehfilm von Tomaso Sherman
 Medea (2005), Kurzfilm von Emanouel Kouloumbre
 Medea (2009), Film von Natalia Kuznetsova
 Medea (2011), Film von Ha Kyun Jung

Medea ist der Name folgender geografischer Objekte:
 Medea (Provinz), Provinz in Algerien
 Medea (Stadt), Hauptstadt der gleichnamigen Provinz in Algerien
 Medea (Friaul-Julisch Venetien), Ort in der italienischen Provinz Görz
 Titularbistum Medea, Titularbistum (historisches Bistum) in der Türkei

MEDEA steht für:
 Maternal Effect Dominant Embryonic Arrest, ein Gen, das in weiblichen Insekten diejenigen Nachkommen tötet, die es nicht tragen
 Measurements of Earth Data for Environmental Analysis, gemeinsames Forschungsprojekt von USA und Russland

Siehe auch:
 Medea: Stimmen (Roman von Christa Wolf)

 Medeia (Begriffsklärung)
 Médée (Begriffsklärung)